RET, het stadsvervoerbedrijf van Rotterdam
 RET bussen
 RET trams
 RET metro
 RET Bouwproducten, een leverancier van bouwmaterialen met oude koloniale wortels 
Rationeel-emotieve therapie
Resolution enhancement technology
Stichting Registratie enterale En parenterale voeding Thuis
IATA-code van luchthaven Røst, Noorwegen